

Persone 
 Ivan Kuznecov (1909-1976) – attore russo
 Ivan Kuznecov (1867-1942) – architetto russo
 Ivan Kuznecov (1986) – hockeista su ghiaccio russo
 Ivan Kuznecov (1996) – sciatore russo
 Ivan Kuznecov (1999) – pallavolista russo
 Ivan Kuznecov – canoista russo
 Ivan Kuznecov – pattinatore russo